Avenue Émile Zola – strada del XV arrondissement di Parigi
 Avenue Émile Zola – stazione della metropolitana di Parigi